blokada (informatyka)
 blokada (technika)
 blokada (medycyna)
 blokada ekonomiczna
 blokada elektroenergetyczna
 blokada kolejowa
 blokada kontynentalna
 blokada morska
 blokada (drukarstwo)